Dănuț Ungureanu se poate referi la:
Dănuț Ungureanu (ziarist) - ziarist român
Vasile Ioan Dănuț Ungureanu - om politic din România